Rio Branco FC oder Rio Branco Football Club steht für folgende Fußballvereine in Brasilien:

 Rio Branco FC (AC) in Rio Branco, Acre
 Rio Branco FC (ES) in Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo
 Rio Branco Football Club in Vitória, Espírito Santo, siehe Rio Branco AC
 Rio Branco FC (MG) in Andradas, Minas Gerais
 Rio Branco FC in Niterói, Rio de Janeiro, siehe Fluminense AC
 Rio Branco FC (SC) in Mafra, Santa Catarina

Siehe auch:
 Rio Branco EC in Americana, São Paulo.